A  1ª temporada de RuPaul's Drag Race, posteriormente referiada como RuPaul's Drag Race: The Lost Season Ru-Vealed, foi exibida entre 2 de fevereiro e 23 de março de 2009, pelo canal Logo TV, contando com nove concorrentes. 

A vencedora da primeira temporada ganhou $5,000 em produtos MAC Cosmetics, participou da campanha da LA Eyeworks, participou da tour Logo Drag Race, e ganhou um prêmio de US$ 20.000. Uma das nove participantes de “RuPaul’s Drag Race”, Nina Flowers, foi escolhida pelo público por uma votação no site oficial do programa. Os resultados foram anunciados no começo de setembro de 2008. A música-tema da temporada foi "Cover Girl", do álbum Champion (2009), de RuPaul. 

A vencedora da primeira temporada de RuPaul’s Drag Race foi BeBe Zahara Benet, com Nina Flowers como finalista e Miss Simptia.

Concorrentes 
As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2008).

Progresso das participantes

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante chegou a final, mas ficou em 3º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi convidada para o episódio de reunião.

  A participante ganhou o mini-desafio da semana que fazia parte do desafio principal.
 As vencedoras do mini-desafio foram capitãs de equipes.
 A vencedora do mini-desafio recebeu prêmio e/ou vantagem no desafio da semana.

Notas
 No episódio 7 são apresentados destaques e imagens inéditas dos 6 episódios anteriores.

Histórico de Lip Sync 

 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante perdeu o lip sync final, ficando em 2° lugar.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios 
{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

{|class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-
! scope="col" style="width:10px; background-color: #F78FA7"| #
! scope="col" style="width:30px; background-color: #F78FA7"| Título
! scope="col" style="width:60px; background-color: #F78FA7"| Exibição original

Curiosidades 
BeBe Zahara Benet foi a primeira...
 ...campeã da franquia Drag Race;
 ...e, até o momento, a única estrangeira campeã da franquia US de Drag Race;

Nina Flowers foi a primeira...
 ...Miss Simpatia eleita;
 ...competidora a ser escolhida por votação entre os fãs;
 ...competidora na história a chegar à final sem ter disputado um lipsync for your life;
 ...a estar entre as melhores 5 vezes numa temporada.

Ongina foi a primeira...
 ...competidora a ganhar 2 maxi-desafios na história do programa;
 ...competidora a ser eliminada depois de ter ganhado o maxi-desafio do episódio anterior.

 Esta foi a primeira e, até o momento, a única temporada na qual...
 ...duas queens estrangeiras disputaram a coroa.
 ...não houve uma queen de Nova Iorque.

 Outras curiosidades
 Nina Flowers é, até o momento, a única finalista a ser eleita Miss Simpatia;
 Akashia foi a primeira participante na história do programa a dublar 3 vezes seguidas;
 Victoria "Porkchop" Parker foi a primeira participante na história a ser eliminada;

Ligações Externas
RuPaul's Drag Race no IMDb (em inglês)
RuPaul's Drag Race na Logo TV (em inglês)
Página oficial no Twitter

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2009 na televisão nos Estados Unidos